MMLO ist die Abkürzung für

 Biographisches Lexikon der Münzmeister, Wardeine, Stempelschneider und Medailleure, hrsg. von Gerhard Schön
 Flughafen Del Bajío (Aeropuerto Internacional de Guanajuato; Guanajuato International Airport), internationaler Flughafen in Silao, Guanajuato, Mexiko

Siehe auch
 MMO

Abkürzung